A lo largo de la historia hubo varios concilios en Tarragonaː

 516: I Concilio de Tarragona
 1134: II Concilio de Tarragona
 1181: III Concilio de Tarragona
 1233: IV Concilio de Tarragona
 1242: V Concilio de Tarragona
 1279: VI Concilio de Tarragona
 1312: VII Concilio de Tarragona, en el que se juzgó, y absolvió, a los caballeros templarios del Reino de Aragón.

Tarragona